Sokoro peut désigner :
Sokoro, une commune rurale située dans le département de Nouna au Burkina Faso ;
Sokoro, une commune rurale située dans le département de Samorogouan au Burkina Faso ;
Sokoro, une commune de Côte d'Ivoire ;
Sokoro, une langue afro-asiatique parlée au Tchad.

Voir aussi 
Satama-Sokoro, localité du centre de la Côte d'Ivoire